Pino negral puede referirse a:
 el nombre común de la planta Pinus nigra;
 el nombre común de la planta Pinus pinaster; o
 el nombre común de la planta '''''Pinus sylvestris.